Dobrota este un oraș din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 8.169 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 7.283 de locuitori).

Demografie 
În orașul Dobrota locuiesc 6.256 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 36,5 de ani (35,4 la bărbați și 37,5 la femei). În localitate sunt 2649 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,03.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (-{Fallingrain}-)
 Gugl satelitska mapa (-{Maplandia}-)

Localități din comuna Kotor
Orașe din Muntenegru